Raheb steht für:

 Raheb (Burg), eine Kreuzfahrerburg in Palästina

Raheb ist der Familienname folgender Personen:

 Mitri Raheb (* 1962), Pastor der Weihnachtskirche in Bethlehem
 Viola Raheb (* 1969), palästinensische Friedensaktivistin und lutherische Theologin